|-
| (89201) 2001 UJ86||||16 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89202) 2001 UJ90||||21 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89203) 2001 UM93||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89204) 2001 UQ93||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89205) 2001 UY94||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (89206) 2001 UC98||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89207) 2001 UJ99||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89208) 2001 UR103||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89209) 2001 UU106||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89210) 2001 UH108||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89211) 2001 UX108||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89212) 2001 UD109||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89213) 2001 UW109||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89214) 2001 UL111||||21 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89215) 2001 UM117||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89216) 2001 UN117||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89217) 2001 UM119||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89218) 2001 UP119||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89219) 2001 UJ120||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89220) 2001 UK121||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89221) 2001 UH122||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89222) 2001 UM122||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89223) 2001 UE123||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89224) 2001 UU124||||22 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89225) 2001 UE126||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89226) 2001 UH127||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89227) 2001 UO127||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89228) 2001 UT127||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89229) 2001 UY127||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89230) 2001 UF132||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89231) 2001 UA141||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89232) 2001 UP141||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89233) 2001 UT146||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89234) 2001 UZ146||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89235) 2001 UU148||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89236) 2001 UB150||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89237) 2001 UD152||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89238) 2001 UQ153||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89239) 2001 UX153||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89240) 2001 UO156||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89241) 2001 UE157||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89242) 2001 UP157||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89243) 2001 UF159||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89244) 2001 UY164||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89245) 2001 UQ167||||19 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89246) 2001 UU167||||19 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89247) 2001 UE168||||19 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89248) 2001 UR169||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89249) 2001 UA171||||21 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89250) 2001 UH174||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89251) 2001 UK174||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89252) 2001 UT177||||21 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89253) 2001 UM178||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89254) 2001 US178||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89255) 2001 UN179||||26 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89256) 2001 UQ183||||16 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89257) 2001 UF184||||16 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89258) 2001 UM203||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (89259) 2001 UR203||||19 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89260) 2001 UT213||||23 жовтня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (89261) 2001 VO||2001 VO||7 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89262) 2001 VV1||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89263) 2001 VZ1||||10 листопада 2001||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 89264 Севені (Sewanee)||||11 листопада 2001||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ
|-
| (89265) 2001 VE5||||8 листопада 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (89266) 2001 VH7||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89267) 2001 VP8||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89268) 2001 VY8||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89269) 2001 VS9||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89270) 2001 VB10||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89271) 2001 VS10||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89272) 2001 VF11||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89273) 2001 VO12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89274) 2001 VZ12||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89275) 2001 VD13||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89276) 2001 VK15||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89277) 2001 VZ15||||7 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89278) 2001 VD16||||9 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89279) 2001 VJ16||||10 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (89280) 2001 VS16||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89281) 2001 VU16||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89282) 2001 VD17||||10 листопада 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (89283) 2001 VJ17||||11 листопада 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (89284) 2001 VY17||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89285) 2001 VZ17||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89286) 2001 VH18||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89287) 2001 VM18||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89288) 2001 VU18||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89289) 2001 VY21||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89290) 2001 VX24||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89291) 2001 VM26||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89292) 2001 VP26||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89293) 2001 VL27||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89294) 2001 VP27||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89295) 2001 VE28||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89296) 2001 VM28||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89297) 2001 VQ28||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89298) 2001 VD29||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89299) 2001 VM29||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (89300) 2001 VA30||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

89200